«Stronger (What Doesn’t Kill You)» (Сильнее (То, что не убивает вас)), более известная как просто «Stronger», и первоначально известная как «What Doesn’t Kill You (Stronger)» — песня американской поп-рок-певицы Келли Кларксон. Песня трижды возглавляла хит-парад Billboard Hot 100, а также поднялась на 1 место чартов Billboard Hot Dance Club Songs, Adult Pop Songs и Pop Songs, хит-парадов Польши и Дании.

Информация о песне 
Авторами песни «Stronger (What Doesn’t Kill You)» стали Йорген Элофссон, Эли Тампоси, дэвид Гэмсон и Грег Кёрстин. В основе текста песни — цитата Фридриха Ницше, «То, что не убивает нас, делает нас сильнее» из книги Сумерки идолов, или как философствуют молотом. Заглавие всего альбома Stronger также навеяно этой песней и её тематикой.

«Stronger (What Doesn’t Kill You)» — композиция в стиле поп-рок, с умеренным темпом и битом 116 ударов в минуту.

Песня была использована в рекламном ролике Toyota Camry 2012 года. Она была исполнена героями сериала Хор в эпизоде 3 сезона «On My Way».

Отзывы критиков 
Песня была положительно оценена музыкальными критиками. Журнал PopCrush поставил 4 балла из 5, в отзыве был отмечен сильный припев и вдохновляющее идейное содержание песни. MTV Newsroom причислило «What Doesn’t Kill You (Stronger)» к сильнейшим трекам из альбома Stronger. Newsday также отметил текст и идейное наполнение. Сайт About.com поставил песню на вершину творчества Келли Кларксон. Критический отзыв опубликовал Slant Magazine, где песня была охарактеризована слишком «радиоформатной». Reuters негативно отозвался о тексте песни и «надоевшей всем» цитате. NOW Magazine также указал на «штампованность» фразы в припеве.

Видеоклип 
21 ноября 2011 года Келли Кларксон объявила о том, что она собирается устроить масштабный флешмоб для съёмок нового клипа. На сайте было опубликовано видео с танцевальными движениями; люди могли выучить эти движения, заснять себя на камеру и выслать певице. Премьера клипа состоялась 14 декабря на VEVO. Режиссёром стал Шейн Дрейк. В видео использованы съёмки, присланные поклонниками в рамках упомянутого видео-флешмоба.

Список композиций 
Digital download (U.K. & FR Amazon edition, FI MTV3 Store edition)

Stronger (What Doesn’t Kill You) The Remixes (U.S. Amazon, U.S. iTunes, NO iTunes & Brazil iTunes edition)

 Digital download EP (CA, MX & European iTunes edition: BE, NL, AT, PT, ES, PL, IT, CH, SWE, SWI)

Над записью работали 
Запись
 Записано на Echo Recording Studio, Лос-Анджелес, Калифорния.

Персонал

 Келли Кларксон — вокал и бэк-вокал
 Эли Томпсон — автор песни
 Дэвид Гэмсон — автор песни

 Грег Кёрстин — автор песни, продюсирование, клавишные, бас-гитара, гитара и сведение
 Йорген Элофссон — автор песни
 Джесси Шеткин — запись

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Хронология релиза

Примечания 

Песни 2011 года
Синглы 2012 года
Данс-поп-песни
Синглы Келли Кларксон
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40